Хајнс има више значења:
 Хајнс (Аљаска), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Аљаска
 Хајнс (Орегон), је град у америчкој савезној држави Орегон
 Кајл Хајнс, је амерички кошаркаш.